

Patronymes 
 James Durden (1878-1964), peintre britannique ;
 Richard Durden (1944- ), acteur britannique.

Autres 

 Tom Durden, procureur de l'affaire Ahmaud Arbery ;
 Tyler Durden, personnage du film Fight Club ;
 Von Durden, groupe belge de musique.

Homonymie de patronyme